Rostraria galeata är en ringmaskart som beskrevs av Haecker 1898. Rostraria galeata ingår i släktet Rostraria och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
galeata